Osoby o tym nazwisku:
 Maria Sobocińska – polska aktorka
 Maria Sobocińska – polski żołnierz
 Adam Sobociński – polski urzędnik
 Bolesław Sobociński – polski logik  i filozof
 Czesław Sobociński – polski architekt
 Jan Sobociński – polski piłkarz
 Jerzy Sobociński – polski rzeźbiarz
 Leon Sobociński – polski pisarz
 Maciej Sobociński – polski reżyser teatralny i telewizyjny, a także scenograf
 Michał Sobociński – polski operator filmowy
 Piotr Sobociński – polski operator filmowy
 Piotr Sobociński jr. – polski operator filmowy
 Remigiusz Sobociński – polski piłkarz 
 Robert Sobociński – polski rzeźbiarz
 Wincenty Sobociński – polski wojskowy
 Witold Sobociński – polski operator filmowy